Massenheim ist der Name zweier Stadtteile im Rhein-Main-Gebiet:

 eines Stadtteils von Bad Vilbel, siehe Massenheim (Bad Vilbel)
 eines Stadtteils von Hochheim am Main, siehe Massenheim (Hochheim am Main)
 eines Herrenhauses, siehe Schloss Massenheim